Silver Star steht für:

 Silver Star, eine Tapferkeitsauszeichnung der US-Streitkräfte
 Silver Star (British Columbia), ein Skigebiet in Kanada
 Silver Star (Europa-Park), eine Achterbahn im Europa-Park
 MZ Silver Star, ein Motorradmodell des deutschen Herstellers MZ